Светско првенство у ватерполу 2011.се одржало од 17. до 29. јула, као део 14. Светског првенства у воденим спортовима 2011. у Шангају, у Кини. Бранилац титуле је била репрезентација САД, која је освојила Светско првенство 2009. у Риму, у Италији.

Учесници

Први круг 
 Жреб за такмичење је одржан 15. априла 2011. Победници сваке групе ће се директно пласирати у четвртфинале, док ће другопласирани и трећепласирани играти у осминифинала.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Разигравање за пласман

Од 13. до 16. места 

За 15. место

За 13. место

Од 9. до 12. места 

За 11. место

За 9. место

Од 5. до 8. места 

За 7. место

За 5. место

Завршница

Разигравање за четвртфинале

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде

Види још 
 Светско првенство у ватерполу за мушкарце 2011.

Спољашње везе 
 Званични сајт
 Земље учеснице

Светско првенство у воденим спортовима 2011.
Ватерполо у Кини
Спорт у Шангају
Ватерполо у 2011.